Qəzli – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Qəzli – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian